Bieg mężczyzn na dystansie 10 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 13 lutego. Wzięło w nim udział 110 zawodników z 39 państw. Był to debiut tej konkurencji w programie olimpijskim. Bieg na 10 km zastąpił rozgrywany w latach 1956-1988 bieg na dystansie 15 km. Pierwszym mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Vegard Ulvang.

Wyniki

Bibliografia 
 Wyniki na stronie Sports Reference.com 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992